Drehteil steht für:
 Drehteil (Werkstück), das Werkstück auf einer Drehmaschine
 Drehteil (Bauteil), ein rotationssymmetrisches Bauteil